Жуки — деревня в Юкаменском районе Удмуртии, в составе Юкаменского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 194 м над уровнем моря. Находится на востоке от места впадения реки Уни в Лекму.

Улицы:
 Подгорная

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 25 человек (2007).

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района